Сан-Мате́о ( — Святий Матвій) — назва багатьох топонімів іспаномовного походження, названих на честь Святого Матвія:

Сан-Матео (Арагва) — місто у штаті Арагва
 Сан-Матео (Ансоатегі) — муніципалітет штату Ансоатегі

Сан-Матео (Еквадор) — селище в Еквадорі

Сан-Матео-де-Гальєго — муніципалітет у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Сарагоса
 Сан-Матеу-да-Бажас — муніципалітет в автономній області Каталонія, в Іспанії
 Сан-Матео (Кантабрія) — місто в іспанській Кантабрії
 Сан-Матео (Кастельйон) — муніципалітет у провінції Кастельйон
 Вега-де-Сан-Матео — муніципалітет Гран-Канарії

Сан-Матео (Бояка) — місто у департаменті Бояка
 Сан-Матео (Кундинамарка) — поселення у департаменті Кундинамарка

Сан-Матео-Атенко — муніципалітет штату Мехіко
 Сан-Матео-Сальпа — поселення у складі муніципалітету Сошимілко

Сан-Матео (район) — район провінції Уарочірі

Сан-Матео (округ, Каліфорнія) — округ (графство) у штаті Каліфорнія
 Сан-Матео — місто, штат Каліфорнія
 Сан-Матео — переписна місцевість, штат Нью-Мексико

Див. також 
 Сан-Матеу
 Матео (значення)